Prva makedonska fudbałska liga 2013/2014 była 22. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 4 sierpnia 2013 do 18 maja 2014 rozegrały 33 kolejek meczów. 
W związku ze zmianą formatu rozgrywek z ligi automatycznie spadły cztery zespoły.
Obrońcą tytułu była drużyna Vardar Skopje.
Mistrzostwo po raz czwarty w historii zdobyła drużyna Rabotnički Skopje.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2013/2014 - rsssf
 Prva liga 2013/2014 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2013 w Macedonii
2014 w Macedonii